Komar ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Panteleimonowitsch Komar (1904–1985), ukrainisch-russischer Physiker und Hochschullehrer
 Chris Komar (1947–1996), US-amerikanischer Tänzer
 Dora Komar (1914–2006), österreichische Opernsängerin und Schauspielerin
 Hryhorij Komar (* 1976), ukrainischer Geistlicher, Weihbischof in der Eparchie Sambir-Drohobytsch
 Katra Komar (* 2001), slowenische Skispringerin
 László Komár (1944–2012), ungarischer Rock ’n’ Roll-Sänger
 Mateusz Komar (* 1985), polnischer Radrennfahrer
 Polina Dmitrijewna Komar (* 1999), russische Synchronschwimmerin
 Slavko Komar (1918–2012), jugoslawischer Partisan, Politiker, Diplomat und Autor
 Vitaly Komar (* 1943), US-amerikanischer Künstler
 Władysław Komar (1940–1998), polnischer Leichtathlet

Komar bezeichnet:
 den Gemeindeteil Komárov der Gemeinde Vítězná, Okres Trutnov, Tschechien
 ein Gebirge in Zentralbosnien, siehe Komarpass
 ein Dorf in der ukrainischen Oblast Donezk, Rajon Welyka Nowosilka, siehe Komar (Dorf)